Emmanuel Eboué (Abidjan, 4 juni 1983) is een gewezen Ivoriaans betaald voetballer die bij voorkeur op het middenveld speelde.

Eboué werd in 2002 uit de voetbalacademie ASEC Mimosas  uit Abidjan, (Ivoorkust) van Jean-Marc Guillou (die tevens technisch directeur was bij KSK Beveren) naar België gehaald. Hij speelde er tot 2005 waarna hij getransfereerd werd naar Arsenal, waar hij van 2005 tot 2011 speelde, voornamelijk als rechtsback met aanvallende intenties gebruikt. Na de komst van Bacary Sagna werd Eboué aan de gehele rechterkant ingezet. In september 2004 debuteerde hij in het Ivoriaans voetbalelftal, waarvoor hij 79 interlands speelde.

Na zijn actieve loopbaan belandde Eboué in de financiële problemen, hoewel hij miljoenen verdiende tijdens zijn carrière. Aanleiding was een vechtscheiding, zo vertelde hij tegen The Sunday Mirror op 24 december 2017.

Statistieken

Erelijst
Süper Lig
 Galatasaray SK
Süper Lig (2): 2011/12, 2012/13
Türkiye Kupası (1): 2013/14
Turkse supercup (2): 2012, 2013

Zie ook
Lijst van spelers van KSK Beveren
Lijst van spelers van Arsenal FC
Lijst van spelers van het Ivoriaanse voetbalelftal
Ivoriaanse selecties op internationale voetbaltoernooien

Eboue, Emmanuel